Nilson ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Nielsen.

Namensträger 
 Anton Nilson (1887–1989), schwedischer Kommunist
 Corinna Nilson (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Christoph Friedrich Nilson (1811–1879), deutscher Maler und Freskant
 Hans-Jürgen Nilson, deutscher Basketballschiedsrichter
 Johannes Esaias Nilson (1721–1788), deutscher Miniaturmaler, Zeichner und Kupferstecher
 Lars Fredrik Nilson (1840–1899), schwedischer Chemiker
 Marcus Nilson (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Nilson (1937–1998), schwedischer Astronom und Autor

 Künstlername
 Nilson (Fußballspieler, 1975) (Nilson Corrêa Júnior; * 1975), brasilianischer Fußballspieler und -trainer 
 Nilson (Fußballspieler, 1989) (Nilson Ricardo da Silva Junior; * 1989), brasilianischer Fußballspieler 
 Nilson (Fußballspieler, 1991) (José Nilson dos Santos Silva; * 1991), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Nilson (Künstlerfamilie), Künstlerfamilie aus Augsburg
 Nilsson, Nielsson, Nielson
 Nilsen, Nilssen, Nielssen

Familienname
Dänischer Personenname
Patronym